Мари́я Моро́зова:
 Морозова, Мария Михайловна (1904—1964) — русская пианистка, писательница.
 Морозова, Мария Юрьевна — российский кинорежиссёр, сценарист.
 Морозова, Мария Фёдоровна (1830—1911) — русская благотворительница.